Hayato (勇人, 勇斗, 勇登, 隼, 隼人, 隼斗, 速人, 早人, 早十, 駿斗 o 颯斗) es un nombre japonés masculino.

 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , luchador profesional japonés
 , futbolista japonés
 , primer ministro y político japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , beisbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , actor japonés
 , futbolista japonés
 , ciclista japonés

Personajes de ficción 

 Hayato Gokudera, un personaje de la serie de manga y anime Katekyo Hitman Reborn!
 Hayato Kanzaki, un personaje de la serie de video juegos Star Gladiator 

 
Nombres japoneses
Nombres masculinos